Un revenant, ou revenante, est l'esprit d'un défunt qu’on suppose revenir de l'au-delà.
 Un revenant est un cadavre qu'on suppose réanimé.

Zoologie
Un revenant est un petit poisson appartenant à la famille des opisthoproctidés.

Cinéma 
 Un revenant est un film français réalisé par Christian-Jaque en 1946.
 The Revenant est un film américain réalisé par Alejandro González Iñárritu en 2015.
 Atlantique est un film sénégalais réalisé par Mati Diop en 2019.

Télévision 
Les Revenants est une série télévisée française de 2012.

Jeu vidéo 
Revenant est un jeu vidéo de rôle développé et édité par Eidos en 1999.
Revenant est un personnage de la série Soul.
 Les Revenants de Desann sont des Jedi noirs dans les jeux vidéo dérivés de Star Wars

Navire 
 Le Revenant, navire de Robert Surcouf, entre 1807 et 1808, pendant sa campagne dans l'Océan Indien

Voir aussi 
 Les Revenentes (ainsi orthographié), récit monovocalique en e de Georges Perec.
 le terme désigne aussi officiellement en langue française les terroristes islamistes d'origine occidentale cherchant à revenir dans leur pays d'origine (par transposition du terme anglais de returned foreign fighter, returnee, ou returning foreign fighter)

Homonymie de titre